Coroa estoniana - moeda em vigor na Estónia entre 1928 e 31 de dezembro de 2010, conhecida pela sigla EEK
Eek! The Cat - um desenho animado da década de 1990
Eek-A-Mouse - um cantor jamaicano

Localidades

Eek (Alasca)

Desambiguação